Desa Jatisawit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatisawit (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,26, long 109,01), 
 Desa Jatisawit (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,80, long 108,20), 
 Desa Jatisawit (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,43, long 108,30), 
 Desa Jatisawit (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,74, long 111,06), 
 Desa Jatisawit (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 108,77), 

Robotskapade Indonesienförgreningar